Maregnano ima više značenja:
 Maregnano, Macerata
 Maregnano, Viterbo